Hide Your Heart bezeichnet:
 ein Album von Bonnie Tyler, siehe Hide Your Heart (Album)
 ein Lied, das sowohl in der Version von Bonnie Tyler wie von Kiss bekannt wurde, siehe Hide Your Heart (Lied)